Charles Adcock – calciatore inglese
 Fleur Adcock – poetessa neozelandese
 Frank Ezra Adcock – storico inglese
 Hugh Adcock – calciatore inglese